Хайденау — коммуны в Германии.

 Хайденау (Нордхайде)
 Хайденау (Саксония)